Turtles in Time kan avse:

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time – ett arkadspelet från 1991, överfört till SNES 1992
Teenage Mutant Hero Turtles III – en spelfilmfrån 1993
A Turtle in Time – avsnitt från säsong 10 (1996) av Teenage Mutant Ninja Turtles, se Lista över avsnitt av Teenage Mutant Ninja Turtles (1987)
Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time Re-Shelled – en nytolkning av arkadspelet Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time från 2009
Turtles in Time – ett avsnitt från säsong 3 av Teenage Mutant Ninja Turtles, se Säsong 3 av Teenage Mutant Ninja Turtles (2012)